El término Colegio (de) San Ildefonso puede referirse:

Instituciones

En España 
 al Colegio de San Ildefonso (fundado en 1499), en Alcalá de Henares;
 al Colegio de San Ildefonso (fundado en 1543), en Madrid;
 al Colegio de San Ildefonso (fundado en 1953), en Almería;

en Filipinas 
 al Colegio de San Ildefonso (fundado en 1595), en Cebú;

en México 
 al Colegio de San Ildefonso (fundado en 1588), en la Ciudad de México;
 al Colegio de San Ildefonso (fundado ?), en Valladolid (hoy Morelia);

en Perú 
 al Colegio de San Ildefonso (fundado en el siglo XVI), en Lima.